Barona – quartiere di Milano
 Barona – frazione di Albuzzano in provincia di Pavia